Змагання зі фристайлу в паралельному могулі серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 26 лютого. Участь взяли 25 спортсменок з 11 країн.

Результати

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Жіночий паралельний могул на чемпіонатах світу з фристайлу